Alexander Zverev era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Daniil Medvedev ha battuto Denis Shapovalov con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Daniil Medvedev (campione)
  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)

  Hubert Hurkacz (quarti di finale) 
  Jannik Sinner (quarti di finale) 
  Cameron Norrie (secondo turno) 
  Matteo Berrettini (ritirato)

Wildcard 

  Filip Misolic (primo turno)
  Dennis Novak (primo turno)

  Jurij Rodionov (primo turno)

Qualificati 

  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Thiago Monteiro (primo turno)

  Jeffrey John Wolf (primo turno) 
  Quentin Halys (primo turno)

Lucky loser 

  Pedro Cachín (primo turno)

  Oscar Otte (primo turno)

Special exempt 

  Emil Ruusuvuori (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2022